Blanka Pěničková est une ancienne milieu de terrain de football tchèque, actuellement entraîneuse adjointe du Slavia Prague en première division tchèque. Elle a également joué en Italie en Serie A en faveur de l'UPC Tavagnacco.

Biographie

Statistiques 

http://www.rsssf.com/tablest/tsje-wom01.html
 24 matchs inconnus en championnat en 1998-99.
 4 matchs de play-offs inconnus en 1998-99.
 23 matchs inconnus en championnat en 1999-00.
 5 matchs de play-offs inconnus en 1999-00.
 23 matchs inconnus en championnat en 2000-01.
 5 matchs de play-offs inconnus en 2000-01.
 1 match inconnu en coupe en 2008-09.
 2 matchs inconnus en coupe en 2009-10.
 4 matchs inconnus en coupe en 2010-11.
 3 matchs inconnus en coupe en 2011-12.
 4 matchs inconnus en coupe en 2012-13.
 4 matchs inconnus en coupe en 2013-14.
 3 matchs inconnus en coupe en 2014-15.
 2 matchs inconnus en coupe en 2015-16. (demi-finale : )

Palmarès 
 Championnat de République tchèque féminin 
 Champion (6) : 2003, 2004, 2014, 2015, 2016 et 2017

 Coupe de République tchèque féminine
 Vainqueur (2) : 2014 et 2016
 Finaliste (6) : 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 et 2019

Notes et références

Liens externes 
 
 Statistiques
 slavia.cz/PENICKOVA-Blanka
 slavia.cz/statistiky.asp?sezona=2014ZEN
 slavia.cz/zapasy.asp?sezona=2018&kategorie=ZEN&druh=
 nv.fotbal.cz/zensky-fotbal/souteze/souteze.asp?soutez=005J1A&show=Strelci
 nv.fotbal.cz/zensky-fotbal/souteze/souteze.asp?soutez=005J1M&show=Strelci
 

Footballeuse internationale tchèque
Naissance en avril 1980
Naissance à Jablonec nad Nisou
Joueuse du SK Slavia Prague
Naissance en Tchécoslovaquie